Jožef Rozman je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jožef Rozman - Celovški (1870 - 1941), duhovnik in publicist
 Jožef Rozman - Konjiški (1812 - 1874), duhovnik in nabožni pisec
 Jožef Rozman - Trebanjski (1801 - 1871), duhovnik in nabožni pisec